Hannah Gluckstein, auch Gluck (* 13. August 1895 in London; † 10. Januar 1978 in Steyning, Sussex), war eine englische Malerin.

Leben und Wirken 
Gluckstein wurde als Tochter einer wohlhabenden jüdischen Familie in London geboren. Ihre Mutter, Francesca Hall war Opernsängerin und ihr jüngerer Bruder war der konservative Politiker Sir Louis Gluckstein. Sie war bis 1910 Schülerin an der Dame School in Swiss Cottage, London und bis 1913 an der St Pauls Girls School in Hammersmith. Bereits 1913 wurde sie von der Royal Drawing Society ausgezeichnet. Von 1913 bis 1916 erhielt sie eine Ausbildung in Kunst an der St John’s Wood Art School in London. Dort lernte sie ihre spätere Partnerin E. M. Craig kennen.

Sie reiste dann nach Lamorna, Cornwall, wo sie mit anderen Landschaftsmalern eine Künstlerkolonie gründete. Ihr Vater übergab ihr 1916 einen Treuhandfond, der ihr ein unabhängiges Leben ermöglichte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie sich ihr Haar abgeschnitten, ihren Namen auf „Gluck“ gekürzt und war ausschließlich männlich gekleidet. Gluck heiratete nie und entzog sich den Erwartungen ihrer Eltern, an der Kunstakademie einen Mann zu finden. Sie liebte und lebte ausschließlich mit Frauen zusammen. Sie kaufte sich ein Studio in Cornwall, wo sie 1923 die amerikanische Künstlerin Romaine Brooks traf und beide sich gegenseitig porträtierten. Brooks Porträt von Gluck, nannte sie 1926 Peter, A Young English Girl. Mit der Pariser lesbischen “haut-monde”, wie sie sie nannte, wollte Gluck allerdings genauso wenig zu tun haben wie mit Künstlergruppen.

Gluck identifizierte sich mit keiner künstlerischen Schule oder Bewegung und zeigte Arbeiten nur in Einzelausstellungen. Die Fine Art Society in London schuf 1932 für ihre Bilder einen speziellen „Gluck Room“. Ihre Arbeiten wurden in von ihr 1932 erfundenen und patentierten Rahmen gezeigt. Gluck ist bekannt für ihre naturalistischen Porträts und Stillleben mit Blumen, die von den Blumenarrangements der Dekorateurin Constance Spry inspiriert wurden, mit der sie von 1932 bis 1936 zusammenlebte. In den 1950er Jahren wurde sie unzufrieden mit den damals erhältlichen Farben für Künstler und überredete die British Standards Institution, einen neuen Standard für Ölfarben zu schaffen. Sie war Mitglied der Royal Society of Arts und malte von 1955 bis 1968 Porträts von verschiedenen Richtern, darunter das von Sir Cyril Salmon, Baron Salmon, einer ihrer Cousins.

Einzelausstellungen 
 1924: Dorien Leigh Galleries, London
 1926, 1932, 1937, 1973 und 1980: Fine Art Society, London

Literatur 
 Diana Souhami: Gluck, 1895–1978: ihre Biographie, 1988, ISBN 978-0-86358-236-3
 Amy De La Haye; Martin Pel: Gluck : art and identity, 2017, ISBN 978-0-300-23048-2

Einzelnachweise

Weblinks 
 Biografie und Werke
 Gluck(Hannah Gluckstein)(1895–1978)by Ray Anne Lockard
 Kurzbiografie
 Hannah Gluckstein (Gluck). Part 1 – the rebellious daughter
 Atemberaubende moderne Gemälde einer Künstlerin aus den 1920er Jahren wiederentdeckt

Maler (Vereinigtes Königreich)
Brite
Geboren 1895
Gestorben 1978
Frau